Рупия — денежная единица Королевства Бутан до 1974 года, эквивалентная индийской рупии. До 1957 года бутанская рупия делилась на 64 пайсы. В 1957 Бутан вслед за Индией перешёл в десятичную систему счисления, и бутанская рупия стала делиться на 100 новых пайс. В 1974 году бутанская рупия была заменена на нгултрум в соотношении 1:1.

Монеты 
До 1789 года в Бутане имели хождение монеты, выпускавшиеся на монетном дворе города Куч-Бихар. Затем Бутан начал сам выпускать монеты, главным образом серебряные ½ рупии. Чеканные серебряные и медные монеты были единственными типами монет, выпускавшимися до 1929 года, когда были введены в обращение новые монеты из серебра ½ рупии, сопровождаемые выпуском в 1931 (датированы 1928 годом) бронзовых монет номиналом в 1 пайсу. В 1950 году были введены в обращение никелевые монеты ½ рупий. Индийские монеты имели хождение наравне с собственными монетами Бутана до такой степени, что, после перехода на метрическую систему мер в 1957 году, девять лет прошли до тех пор, как Бутан выпустил собственные новые монеты, названные «новая пайса»: они были выпущены в 1966 году из мельхиора номиналом в 25 и 50 новых пайс вместе с монетами номиналом в 1 рупию.

Примечания

Литература 
 Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801—1991 (18th ed. ed.). Krause Publications. ISBN 0873411501.
 Panish, Charles K: «Early Coinage of Bhutan». The American Numismatic Society, Museum Notes 17, New York 1971, p. 247—254 and plates XLVII-XLVIII.
 Rhodes, Nicholas:The Coinage of Bhutan. Oriental Numismatic Society, Information Sheet no 16, January 1977.
 Rhodes, Nicholas: «Coinage in Bhutan ». Journal of Bhutan Studies.. The Centre of Bhutan Studies, vol. 1, no. 1, Thimphu, Autumn, 1999, p. 84-113.
 Rhodes, Nicholas: «The Monetisation of Bhutan ». Journal of Bhutan Studies.. The Centre of Bhutan Studies, vol. 2, no. 2, Thimphu, Winter 2000, p. 79-93.

Ссылки 
 http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/jbs/pdf/JBS_01_01_04.pdf 
 http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/jbs/pdf/JBS_02_02_03.pdf 
 http://picasaweb.google.be/Vercrusse/Bhutan_Coins02#

Рупия
Деньги Бутана